

Cinema 
 The Awakening – cortometraggio del 1909 diretto da D. W. Griffith
The Awakening  – cortometraggio del 1912 (senza regista)
The Awakening – cortometraggio del 1912 diretto da Hobart Bosworth e Hardee Kirkland (1912)
 The Awakening – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
 The Awakening – cortometraggio del 1913 prodotto da Pat Powers
 The Awakening – cortometraggio del 1914 diretto da Otis Turner
The Awakening – cortometraggio del 1914 diretto da William Desmond Taylor
 The Awakening – cortometraggio del 1915 diretto da Ralph Ince
 The Awakening – cortometraggio del 1916 diretto da William Bertram
 The Awakening – film del 1917 diretto da George Archainbaud
 The Awakening – film del 1917 diretto da Hal Coffman
 Il risveglio (The Awakening) – film del 1928 diretto da Victor Fleming
 The Awakening – film del 1938 diretto da Toni Frenguelli
 Alla 39ª eclisse (The Awakening) – film del 1980 diretto da Mike Newell
 The Awakening – film del 1990 diretto da Nacho Cerdà, Ethan Jacobson e Francisco Stohr
 Un uomo per Sara (The Awakening) – film del 1995 diretto da George Bloomfield
 1921 - Il mistero di Rookford (The Awakening) – film del 2011 diretto da Nick Murphy

Letteratura
The Awakening - Il risveglio – romanzo di Kelley Armstrong

Musica 
 The Awakening – album dei Merciless del 1990
 The Awakening – album dei The Green Children del 1990
 The Awakening – album di Lord Finesse del 1996
 The Awakening – album di PMD del 2003
 The Awakening – album dei The Gates of Slumber del 2004 
 The Awakening – album dei Caliban del 2007
 The Awakening – album di Melissa Etheridge del 2007
 The Awakening – album di James Morrison del 2011
 The Awakening – album dei P.O.D. del 2015
 The Awakening – EP delle GFriend del 2017
 The Awakening – singolo dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2017
 The Awakening – album dei The Red Jumpsuit Apparatus del 2018

Teatro
The Awakening – lavoro teatrale di Sydney Grundy adattato dal francese Le Reveil di Paul Hervieu del 1905

Pagine correlate 
 Awakening